Амор () — имеет несколько значений:

 Топонимы
 Амор — район (фрегезия) в португальском округе Лейрия.
 Амор — тауншип в округе Оттер-Тейл американского штата Миннесота.

 Фамилия
 Амор, Алексис (род. 1978) — американская модель
 Сепульведа Амор, Бернардо (род. 1941) — мексиканский политик и учёный
 Амор, Гильермо (род. 1967) — испанский футболист.
 Амор, Даниэль (род. 1973) — швейцарский писатель.
 Амор, Кристин (род. 1952) — австралийская актриса.
 Амор, Миге (настоящее имя: Микко Генрик Юлиус Паананен; род. 1974) — финский музыкант.
 ду Амор Лима, Сислейде (также известна как Сисси; род. 1967) — бразильская футболистка.
 Мурильо Амор, Элькин Антонио (род. 1977) — колумбийский футболист.
 Мендоса-и-Амор Флорес, Бенхамин (1933—2004) — боливийский художник.

 Имя
 Дербаль, Амор (род. 1978) — тунисский футболист.
 Тарновский, Ян Амор (младший) (1420/1430 1500) — польский государственный и военный деятель.
 Тарновский, Ян Амор (1488—1561) — польский военный и государственный деятель.
 Тарновский, Ян Феликс Амор (1777—1842) — польский политический и общественный деятель.
 Тарновский, Марцин Амор (1778—1862) — польский военачальник.

 Прочее
 Amor (1924—1925) — ликвидированная немецкая автомобильная марка.
 Amor — немецкая народная песня.

См. также 
 Бен-Амор
 Амур
 Амори
 Амореи